В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1984,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Алісія Молтон і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш 6-7, 6-3, 7-5.

Сіяні пари 

 Міма Яушовец /  Андреа Леанд (1-ше коло)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (фінал)

 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура (чвертьфінал)
 Енн Гоббс /  Марселла Мескер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International